Пони Экспресс — название разведывательной операции США по сбору данных об испытаниях советских МБР.
  — детективный телесериал США (1959—1960), действие которого происходит во времена «Пони-экспресс».
  — исторический художественный фильм США (1953) о «Пони-экспресс».
  — ранний американский фильм (1925) о «Пони-экспресс».